Енсиниљас има више значења:

 Енсиниљас, Антонио Валеро Ескобар (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Енсиниљас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсиниљас (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Енсиниљас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Енсиниљас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Енсиниљас (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Енсиниљас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Енсиниљас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Енсиниљас (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику